Les Jeux des îles 2003 ont lieu à Guernesey et comprennent la deuxième édition du tournoi de football féminin disputé dans le cadre de la compétition multi-jeux.

Les îles Féroé ont remporté pour la seconde fois le tournoi féminin de football en battant en finale Gotland 5 à 2.

Participants

Phase de groupes

Groupe A

Groupe B

Phase à élimination directe

Septième place

Cinquième place

Troisième place

Finale

Classements

Classement final

Liens externes 
Tournoi féminin de football aux Jeux des îles 2003 (RSSSF)
Résultats du tournoi de football féminin aux Jeux des îles 2003 à Guernesey (Jeux des îles)

Notes et références 

Sport à Guernesey
Compétition internationale de football
Football en 2003